

Влостув — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Влостув — село в гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Влостув — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства